Johann Sebastian Bach (1685–1750) a fost un compozitor german al perioadei Baroc a culturii europene.

Bach ca nume propriu se mai poate referi la:

Oameni
 Bach (nume de familie)
 Familia Bach, familie notabilă de muzicieni germani
 Bach (actor), numele de scenă al unui actor, cântăreț și artist de divertisment (vezi, music hall) francez, pe numele său adevărat, Charles-Joseph Pasquier (1882–1953)
 Barbara Bach (n. 1947), actriță americană și model, pe numele său adevărat, Barbara Goldbach
 Bill Bachrach (1879–1959), antrenor de înot american, cunoscut ca "Bach"
 Sebastian Bach (n. 1968), numele de scenă al unui cântăreț canadian de heavy metal, pe numele său adevărat, Sebastian Bierk
 King Bach, youtuber faimos
 Yoel Sirkis (1561–1640), Polish posek and halakhist, known as "the Bach"

Locuri
 Bach, Austria, municipalitate din Reutte
 Bach, Lot, comună din 
 Bach an der Donau, oraș din vecinătatea Regensburg-ului, Bavaria, 
 Bäch, o zonă locuită din municipalitatea Freienbach din Schwyz, 
 Bäch (stație de cale ferată), din Freienbach, Schwyz, Elveția
 Bach, comunitate neîncorporată din statul , 
 Bach Ice Shelf, pe insula Alexander, Antarctica
 Bach quadrangle, pe planeta Mercur
 Bach (crater), pe planeta Mercur
 1814 Bach, asteroid

Stații de radio din Statele Unite
 WBQK, stație de radio, localizată în West Point, statul , Statele Unite, cunoscută ca Bach FM
 WLTT, stație de radio, localizată în Carolina Beach, statul , Statele Unite, cunoscută ca Bach FM (între 2011 și 2013)

Alte utilizării
 Bach (jurnal), jurnal/revistă academic(ă) de muzică baroc
 motiv BACH, anumită secvență de note muzicale
 Bach (Noua Zeelandă), denumire comună pentru o casă de vacanță sau o casă de recreere de pe malul mării
 BACH, acronim pentru Brown Association for Cooperative Housing (Asociația Brown pentru cooperarea în asigurarea de locuințe), din Providence, statul , Statele Unite
 Bach Aircraft, fabricant de avioane între 1927 și 1931

Alte articole
 Bạch, nume de familie din Vietnam
 Bache (dezambiguizare)
 Bach House (dezambiguizare)
 Bachs, municipalitate din cantonul Zürich, 

Nume proprii